Уве Фладе — немецкий клипмейкер, режиссёр и предприниматель. Он снимал клипы для многих групп и исполнителей, таких как A-Ha, Depeche Mode, Rammstein, Franz Ferdinand, In Extremo и др. Он также создавал успешные мобильные приложения для детей, например, «Nighty Night» Спокойной ночи и «Little box music box» маленькая коробочка музыкальная шкатулка совместно с Эгмонт Майер, Хайди Виттлингер и Гритом Шустером.

В настоящее время он работает над независимым поисковым приложением «knicket» в роли основателя и главного креативного директора.

Видеоклипы, снятые Уве Фладе 

Музыкальные документальные фильмы:

Рекламные ролики:

Примечания

Ссылки 
 http://www.uweflade.de/
 Фильмография
 Интервью Викиновостей
 http://en.knicket.com/
 http://www.mtv.com/videos/carolina-liar/222324/im-not-over.jhtml

Кинорежиссёры Германии
Википедия:Биографии современников